

Оукгерст — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Оукгерст — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Оукгерст — переписна місцевість, штат Оклахома
 Оукгерст — переписна місцевість, штат Техас